Fujisawa steht für:
 Fujisawa Pharmaceutical, ein japanisches Pharmaunternehmen
 Fujisawa Deutschland, der deutsche Ableger von Fujisawa Pharmaceutical
 Fujisawa (Kanagawa), eine japanische Stadt

Fujisawa ist der Familienname folgender Personen:
 Mamoru Fujisawa (* 1950), japanischer Komponist, siehe Joe Hisaishi
 Hideyuki Fujisawa (1925–2009), japanischer GO-Spieler
 Nobuo Fujisawa, japanischer Ringer
 Noritaka Fujisawa (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Fujisawa Rikitarō (1861–1933), japanischer Mathematiker
 Ryōichi Fujisawa (* 1927), japanischer nordischer Skisportler
 Satsuki Fujisawa (* 1991), japanische Curlerin
 Shū Fujisawa (* 1959), japanischer Schriftsteller
 Shūhei Fujisawa (eigentlich Tomeji Kosuge; 1927–1997), japanischer Schriftsteller
 Takashi Fujisawa (* 1943), japanischer Skispringer
 Fujisawa Takeo (1904–1989), japanischer Schriftsteller
 Tomokichi Fujisawa, Gründer von Fujisawa Pharmaceutical
 Tōru Fujisawa (* 1967), japanischer Mangaka